Хооп (, ) — нидерландская и нижненемецкая фамилия. Известные носители:
 Хооп, Йозеф (1895-1959) — премьер-министр Лихтенштейна.
 Де Хоп Схеффер, Яп (род. 1948) — генеральный секретарь НАТО.